Megersa ist der Familienname folgender Personen
 Asrat Megersa (* 1987), äthiopischer Fußballspieler
 Tujuba Megersa (* 1987), äthiopischer Langstreckenläufer